ЕЭП:

 Единое экономическое пространство
 Европейское экономическое пространство ()

См. также 
 Общее экономическое пространство
 Общее пространство (значения)